Bomba může být:

 puma, bomba, puma – výbušné zařízení
 letecká puma, letecká bomba – speciální případ, bomba užívaná při leteckém bombardování
 časovaná bomba, puma s časovaným odpalem, přeneseně též jiné závažné nebezpečí s oddáleným účinkem
 tlaková láhev – tlaková nádoba pro uskladňování a transport plynů
 výbušná zpráva, událost nebo skutečnost zásadního významu: mediální bomba, cenová bomba, ekologická bomba, kalorická bomba
 sexbomba – slangový výraz pro přitažlivou ženu
 prudká střela v míčovém sportu, prudce kopnutý nebo hozený míč (pumelice, pecka, řacha, žíně)
 logická bomba – typ škodlivého software
 Google bomba – typ škodlivých dat spojených s vyhledávačem Google
 

příjmení osob
 Alojz Bomba (* 1953) – slovenský fotbalový brankář
 Antoni Bomba (1868–1956) – polský politik
 Daniel Bomba (* 1988) – polský fotbalový brankář
 Jozef Bomba (1939–2005) – slovenský fotbalista

jména uměleckých děl
 Bomba (film) – český film z roku 1957

Reference

Externí odkazy